Самутсонгкхрам:

 Самутсонгкхрам — провинция в центральной части Таиланда.
 Самутсонгкхрам — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.